Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „18”:

Wojska Polskiego
 18 Dywizja Ludwika Kamienieckiego (1812)
 18 Dywizja Piechoty (1920-1939)
 18 Dywizja Piechoty (1945-1956)

Niemieckie
 18 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 18 Dywizja Piechoty (III Rzesza)

Rosyjskie
 18 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 18 Dywizja Strzelców

Austro-węgierska
 18 Dywizja Piechoty (do 1918)